Керос — топоним:

 Керос (Прилузский район) — деревня в Прилузском районе Республики Коми.
 Керос (Сысольский район) — село в Сысольском районе Республики Коми.
 Керос (Пермский край) — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Керос (Греция) — название острова (и населённого пункта, находящегося на его территории) в Греции, расположен в южной части Эгейского моря.
 Керос — бог удачи в Древней Греции.

Другое
 Керос — библейский ветхозаветный персонаж из народа нефинеев ().

Примечания